Otocepheidae är en familj av kvalster. Otocepheidae ingår i överfamiljen Otocepheoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Otocepheidae 88 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Otocepheidae